Ультразвук — акустичні коливання, частота яких більша ніж високочастотна межа чутного звуку (понад 20 000 Гц). Верхня межа частот ультразвуку умовна.
 Ультразвук — американський науково-фантастичний фільм 2021 року.